Die Toyota Swiss Open 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Lugano. Das platzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 10. bis 16. Mai 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinal, Final

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  In: wtatennis.com.1. Februar 2017 (englisch; PDF; 2,2 MB)
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Lugano